Sem Radar foi a primeira música do CD "Tudo Outra Vez" gravado por LS Jack em 2003, semanas depois de ter um desentendimento com o grupo Art Popular, tendo virado single da banda ao lado da música "Carla".

A música foi regravada para o CD solo do cantor Marcus Menna e por outros artistas, como o grupo Jeito Moleque e a dupla Marcos & Belutti.

Canções gravadas por LS Jack
Singles de 2003